Ernst-August-Platz steht für
 Ernst-August-Platz (Braunschweig)
 Ernst-August-Platz (Hannover)